Losanow ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Losanow (1926–2012), bulgarischer Pädagoge und Psychologe
 Kamen Losanow Goranow (* 1948), bulgarischer Ringer
 Michail Losanow (1911–1994), bulgarischer Fußballspieler